Blacker ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Blacker (1916–2002), britischer General
 Charles Blacker Vignoles (1793–1875), britischer Ingenieur
 Jeremy Blacker (1939–2005), britischer General
 Jesse Blacker (* 1991), kasachisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Jim Blacker (* 1945), englischer Fußballspieler
 Terence Blacker (* 1948), britischer Schriftsteller

Blacker bezeichnet:
 Blacker Bombard, britische panzerbrechende Waffe des Zweiten Weltkrieges